Als Mittagsblume werden Pflanzenarten aus folgenden Gattungen der Mittagsblumengewächse bezeichnet:
 Aptenia
 Carpobrotus
 Delosperma
 Dorotheanthus
 Lampranthus
 Mesembryanthemum

Als Mittagsblume werden Pflanzen aus folgenden Gattungen in anderen Familien bezeichnet:
Gazania